Праязы́к (калька с ; иногда протоязык) — предковый язык, из которого возникли языки, относящиеся к данной семье языков или группе языков. Праязык реконструируется с помощью сравнительно-исторического метода.

См. также 
 Лингвистическая палеонтология
 Праславянский язык
 Праиндоевропейский язык
 Праностратический язык
 Прамировой язык
 Турит

Литература 

 
 
 
 
 
 
 

Сравнительно-историческое языкознание